Frank Johnson – koszykarz
 Frank Johnson – brytyjski as myśliwski